Анна Дмитриевна Овчаренко (, теперь Полтавская область — , Полтавская область) — украинская советская деятельница, новатор сельскохозяйственного производства, звеньевая колхоза имени Кирова села Малые Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1937—1941).

Биография 
Родилась в бедной крестьянской семье. С детских лет батрачила у зажиточных крестьян, работала в сельском хозяйстве. Окончила курсы ликвидации неграмотности.

С 1930 года — колхозница, звеньевая колхоза имени Кирова села Малые Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Отмечалась высокими урожаями конопли. В 1938 году её звено собрало волокна конопли по 24 центнера с гектара.

Член ВКП(б). Избиралась членом ЦК Общества Красного Креста Украинской ССР.

Умерла после тяжелой и продолжительной болезни.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (7.02.1939)
 орден «Знак Почета» (16.03.1936)
 медали

Источники 
 Більшовик Полтавщини: газета. — Полтава, 1941 — 25 січня.

Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва